Кубок Футбольної ліги 2003–2004 — 44-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вперше у своїй історії здобуло Мідлсбро.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 2003

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 2003

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2003

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 2003

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 грудня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 2003

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 січня/3 лютого 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/27 січня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  

2003–2004
2003 у футболі
2004 у футболі
2003 в англійському спорті
2004 в англійському спорті